Okręty Royal Navy o nazwie HMS "Rattlesnake":

 HMS "Rattlesnake" (1777) − 10 działowy kuter zwodowany w 1777 i utracony w 1782.
 HMS "Rattlesnake" (1783) − 12 działowy bryg ex. "Cormorant" z 1781. Sprzedany w 1786. 
 HMS "Rattlesnake" (1791) − 16 działowy slup będący w służbie od 1791
 HMS "Rattlesnake" (1822) − 28 działowa fregata zwodowana w 1822
 HMS "Rattlesnake" (1886) − torpedowiec będący w służbie w latach 1887−1910
 HMS "Rattlesnake" (1910) − niszczyciel typu Beagle z lat 1910−1921

Rattlesnake